Il doppio  del Grand Prix Hassan II 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

Robert Lindstedt e Horia Tecău erano i detentori del titolo ma hanno deciso di non partecipare.

I vincitori di questa edizione sono Dustin Brown e Paul Hanley che hanno battuto in finale la coppia italiana formata da Daniele Bracciali e Fabio Fognini.

Teste di serie

  František Čermák /  Filip Polášek (primo turno)
  Eric Butorac /  Bruno Soares (quarti di finale)

  David Marrero /  Marcelo Melo (semifinale)
  Daniele Bracciali /  Fabio Fognini (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Grand Prix Hassan II 2012
ATP World Tour 2012